John Jay Smith heißen:
 John Jay Smith (Naturforscher) (1798–1881), US-amerikanischer Apotheker, Fuhrhalter, Zeitungsverleger und Botanist
 John Jay Smith, Pseudonym des Popmusikers Michael Jackson